When Love Is Young – film del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
 When Love Is Young – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 When Love Is Young – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 When Love Is Young – film del 1922 con Zena Keefe
 When Love Is Young – film del 1924 diretto da  William Watson
 When Love Is Young – film del 1937 diretto da Hal Mohr